Гайдаров — русская, дагестанская и азербайджанская фамилия. Известные носители:

 Гайдаров, Владимир Георгиевич (1893—1976) — русский, немецкий, советский актёр.
 Гайдаров, Гайдар Мамедович (род. 1952) — российский государственный деятель, доктор медицинских наук.
 Гайдаров, Загид Гитинамагомедович (род. 1994) — российский самбист, чемпион Европы по боевому самбо.
 Гайдаров, Ибрагим-бек Исабекович (1879—1949) — депутат Государственной думы третьего созыва от Дагестанской обл. и Закатальского округа.
 Гайдаров, Мурад Зайрудинович (род. 1980) — белорусский спортсмен (вольная борьба).
 Гайдаров, Наум Касьянович (Наимматулла-Бек Адоки-Касим-оглы; 1827—1885) — русский генерал, участник Кавказской войны и Среднеазиатских походов.
 Гайдаров, Николай Германович (1898—?) — театральный режиссёр, народный артист Коми АССР.
 Гайдаров, Фёдор Павлович (Гайдаржи; 1898 — ?) — разведчик.
 Гайдаров, Шахбан Курбанович (род. 1997) — российский футболист.
 Гайдаров, Юрий Владимирович (1915—1999) — инженер-архитектор, специалист в области строительных конструкций, профессор.

См. также 
 Гайдар

Примечания